Veselie poate defini:

 Veselie, sentiment uman pozitiv;
 Veselie, sat în comuna Primorsko, regiunea Burgas, Bulgaria.

Vezi și 
 Vesele (dezambiguizare)
 Veseleț (dezambiguizare)
 Veselînivka (dezambiguizare)